Блі́нкен або Блі́нкін () — єврейське прізвище.

Відомі носії прізвища:
 Алан Блінкен (;  1937) — американський бізнесмен, політичний діяч і колишній дипломат, брат Дональда Блінкена.
 Ентоні Блінкен (;  1962) — американський дипломат, держсекретар в адміністрації Джо Байдена, правнук Меїра Блінкена і син Дональда Блінкена.
 Дональд Блінкен (; 1925—2022) — американський дипломат, батько Ентоні Блінкена і брат Алана Блінкена.
 Меїр Блінкен  (, , уроджений — Блінкін; 1879—1915) — американсько-єврейський письменник.

Єврейські прізвища